Jang může znamenat:

 Jang – jeden ze dvou principů v konceptu jin a jang
 Korejský jang – korejská měna platná v letech 1892–1902
 Jang (okres) – čínský okres v městské prefektuře Chan-čung v provincii Šen-si
 Jang (příjmení) – čínské a korejské příjmení
 Jang (stát) – čínský historický stát období Západní Čou a Letopisů